Cuando calienta el sol puede hacer referencia a:

 Cuando calienta el sol, película argentina de 1963.
 Cuando calienta el sol, canción de Rafael Gastón Pérez.
 El Grand Prix del verano, programa de televisión español que comenzó a emitirse con el nombre Cuando calienta el sol.